Die Spielzeit 2001/02 war die neunte reguläre Austragung der tschechischen Extraliga. Im Play-off-Finale setzte sich der Vizemeister der Vorsaison, der HC Sparta Prag, mit 3-1 gegen den HC Vítkovice durch. In der 1. Liga Tschechiens gewannen die Bílí Tygři Liberec das Play-off-Finale und trafen in der Relegation auf den HC Vagnerplast Kladno. Diese Serie endete mit 4:1 zugunsten der Weißen Tiger aus Liberec, so dass diese in die Extraliga auf- und die Mannschaft aus Kladno in die 1. Liga abstieg.

Modus 
In 52 Spielen spielen alle Teams zwei komplette Doppelrunden, jede Mannschaft hat also jeweils 26 Heim- und Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, deren Viertelfinale im Best-Of-Seven-Modus ausgetragen werden. Halbfinale und Finale werden hingegen im Modus Best-of-Five ausgetragen. Für die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 13 ist die Saison nach der Hauptrunde beendet. Am Ende der Saison findet neben den Playoffs eine Relegation statt, an der die letztplatzierte Mannschaft der Extraliga und der Gewinner des Play-off-Finales der 1. Liga teilnehmen. Im Modus Best-of-Seven mit maximal sieben Spielen je Mannschaft wird der Aufsteiger in die Extraliga bzw. Absteiger in die 1. Liga ermittelt.

Reguläre Saison 
Vorjahressieger HC Vsetín hatte große finanzielle Probleme und musste daher die halbe Mannschaft verkaufen. Einige Topspieler wie Kratěna wechselten zum HC Sparta Prag, der gegenüber den anderen Extraliga-Klubs ein verdoppeltes Budget zur Verfügung hatte.

Tabelle

Auszeichnungen 

 Toptorschütze: David Hruška – 31 Tore für den HC Chemopetrol Litvínov und HC Femax Havířov
 Topvorlagengeber: Jaroslav Hlinka (HC Sparta Prag) mit 45 Assists
 Topscorer: Petr Leška (HC Continental Zlín) – 68 Punkte, 28 Tore und 40 Assists
 Toptorhüter: Petr Bříza (HC Sparta Prag): Gegentorschnitt von 2.34, Fangquote von 93,46 %

Zuschauerschnitt 
Den höchsten Zuschauerschnitt der Liga verzeichnete der HC Pardubice, der durchschnittlich 7.060 Zuschauer zu seinen Heimspielen empfing.

Play-offs

Turnierbaum 

Die Mannschaft des HC Sparta Prag setzte sich mit 3-1 gegen den HC Vítkovice durch und gewann den sechsten Meistertitel der Vereinsgeschichte. In den Playoffs überzeugte vor allem die Angriffsformation um Michal Broš und Ondřej Kratěna, die zusammen in 13 Playoff-Spielen 36 Scorerpunkte erzielten. Zum Erfolg trug erneut Torhüter Petr Bříza bei, der in den Playoffs mit 93,97 % gehaltenen Schüssen und einem Gegentorschnitt von 2,04 auf einem konstant guten Niveau spielte.

Kader des Tschechischen Meisters

Relegation 

Bílí Tygři Liberec erreichte 2001/02 den Gewinn der Meisterschaft der 1. Liga. In der Relegation besiegte der Klub den HC Vagnerplast Kladno mit 4:1, so dass die Mannschaft aus Kladno, die über viele Jahre das tschechoslowakische Eishockey dominierte, in die 1. Liga abstieg.

Trophäen

Weblinks 
 hokej.cz
 Saison 2001/02 bei hockeyarchives.info
 Saison 2001/02 bei hokej.snt.cz

Einzelnachweise 

Eishockeysaison 2001/02
E2000